1-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 142 километра состоялась 16 сентября 1932 года. Победу одержал французский велогонщик Морис Аршамбо.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1932 на FirstCycling
 
 
  

1932 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1932 году
Сентябрь 1932 года